Литвиненко, Василий:
 Литвиненко, Василий Дмитриевич (1895—1966) — Герой Советского Союза.
 Литвиненко, Василий Константинович (1899—1968) — советский солист балета, балетмейстер, оперный певец, педагог.
 Литвиненко, Василий Тимофеевич (1900—1960) — новатор колхозного производства, дважды Герой Социалистического Труда.